nevezéktan: a biológiában a taxonok elnevezésének szabályai
kettős nevezéktan: a fajok tudományos elnevezésének szabálya
nevezéktan (heraldika)
Lásd még
Nómenklatúra (egyértelműsítő lap)